Kumon kan syfta på följande:

 Kumon Range (bergskedja i Indien)
 Kumonshiki, ett japanskt system för inlärning